Imar ist der Name folgender Personen:

 Imar von Tusculum (* um 1105/1110; † 1161), französischer Kardinal
 Imar Ua h-Aedacháin († 1134) gründete das den Aposteln Peter und Paul gewidmete Kloster und spätere Augustinerchorherrenstift in Armagh

Siehe auch:
 Emar (Imar), römisch Barbalissus, arabisch Balis, heute Meskene Qadime, bronzezeitliche Stadt am Bogen des mittleren Euphrats in Syrien